Ridings ist der Name oder Bezeichnung von

 Riding (Bezirk), eine Unterteilung eines Verwaltungsgebietes oder Wahlbezirks
 The Ridings School in Halifax, West Yorkshire, UK
 The Ridings High School, Schule bei Bristol, UK
 Ridings FM, eine Radiostation in West Yorkshire, England
 Yorkshire Ridings Society, Bürgerinitiative zur Erhaltung der historischen Einteilung Yorkshires
 Two Ridings Community Foundation, an English charity in Yorkshire
 Ridings Mill (Virginia), eine unincorporated Gemeinde United States
 Ridings (Texas), Ort im Fannin County

Siehe auch
Riding 
Ryding